Alford hace referencia a:

 Alford (Aberdeenshire), Escocia
 Alford (Florida), Estados Unidos
 Alford (Gales)
 Alford (Massachusetts), Estados Unidos

Inglaterra 
 Alford (Derbyshire)
 Alford (Lincolnshire)
 Alford (Somerset)